Икономов може да се отнася за:
 Георги Икономов, няколко души с това име
 Тодор Икономов (1835 – 1892), български политик
 Васил Икономов (1848 -1934), български общественик и фолклорист от Лазарополе
 Иван Икономов (инженер) (1881 – 1938), революционер, деец на ВМОРО, инженер
 Васил Икономов (1898 – 1925), български анархист
 Емануел Икономов (р. 1960), български писател